Dieter Braun (né le  à Ulm en Allemagne) est un pilote de vitesse moto allemand.

Biographie 

Il remporte le Championnat du Monde FIM  en 1970 sur une Suzuki RT66 ex-usine achetée fin 68 à Hans-Georg Anscheidt, puis le Championnat du Monde FIM  en 1973 sur une Yamaha 250 TD3 modifiée (refroidissement liquide) par son mécanicien Sepp Schlögl.

Braun se souvient d'un incident qui s'est produit immédiatement après avoir remporté le Grand Prix d'Allemagne de l'Est 1971. Lorsque l'hymne national de l'Allemagne de l'Ouest a été joué lors de la cérémonie du vainqueur, la foule est-allemande a commencé à chanter les paroles de l'hymne. Le gouvernement est-allemand a réagi en faisant l'année suivante du Grand Prix d'Allemagne de l'Est une course sur invitation seulement, ce qui a conduit en 1973 à la suppression de ce Grand Prix du calendrier officiel.

La carrière de Dieter Braun prend fin après un grave accident au Grand Prix d'Autriche en 1977 sur une  sur le Salzburgring.

Palmarès 
(Les courses en italiques indique le record du tour)

Références

Liens externes 
 
  Profils de Dieter Braun sur  MotoGP.com

Pilote de moto allemand
Champion du monde de vitesse moto
Naissance en février 1943
Naissance à Ulm
Naissance dans le Troisième Reich